Tyrrell [thírl] může znamenat:

příjmení
 George Tyrrell (1861-1909), katolický kněz a jezuita, vyloučený za modernismus
 John Tyrrell (muzikolog) (1942–2018)
 Joseph Burr Tyrrell (1858-1957), kanadský geolog a zeměměřič
 Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, muzeum v Kanadě
 Ken Tyrrell (1924-2001) zakladatel závodního týmu Tyrrell
 Susan Tyrrell (1945–2012), americká herečka

jiný význam
 Tyrrell, britský závodní tým Formule 1
 Tyrrell 012, závodní vůz F1
 Tyrrell P34, závodní vůz F1